Новоархангельское, Ново-Архангельское — топоним, название населённых пунктов в России:
 Новоархангельское — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Новоархангельское — деревня в Иссинском районе Пензенской области.
 Новоархангельское — село в Первомайском районе Тамбовской области.
 Новоархангельское — село в Томском районе Томской области.

См. также 
 Новоархангельское сельское поселение
 Ново-Архангельск